Love Is Blind (Beverly Hills, 90210)
 Love Is Blind (1925) - Duitse film
 Love Is Blind (2016) - Filipijnse film
 Love Is Blind (2019) - Amerikaanse film